Barış is een Turkse jongensnaam die ook kan voorkomen als achternaam. De betekenis van de naam is "vrede".

Bekende personen met de voornaam Barış 
Barış Manço (1943–1999), een Turks rockzanger, songwriter en televisieproducent
Barış Memiş (1990), een Turks voetballer
Barış Özbek (1986), een Duits voetballer van Turkse afkomst
Barış Şimşek (1976), een Turks voetbalscheidsrechter

Bekende personen met de achternaam Barış 
Deniz Barış (1977), een Turks voetballer
Ömer Aysan Barış (1982), een Turks voetballer

Turkse achternaam
Jongensnaam